Генри, Александр ():
  (1783—1862) — британский политик, член Палаты общин (1847—1852).
  (1818—1894) — британский оружейник; разработчик полигональной нарезки ствола для основной винтовки Британской армии конца XIX — начала XX века.
  (1823—1883) — американский политик, мэр Филадельфии (1858—1865).